Bruchwiese steht für:
 einen Stadtteil im Stadtbezirk St. Johann von Saarbrücken im Saarland
 die Bruchwiese im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen, siehe Mehne-, Bruch- und Pottwiese
 Bruchwiese, Mündungsort des Bruchbachs im Landkreis Aschaffenburg in Bayern, siehe Bruchbach (Haggraben)